

Коршуново — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Коршуново — присілок, Глазовський район, Удмуртія